Olga Nossenko (1986-), ancienne joueuse de volley-ball russe ;
 Vassili Nosenko (1987-), joueur russe de volley-ball ;
 Viktoria Nossenko (1994-), joueuse de football russe ;
 Youri Nossenko (1927-2008), officier du KGB.

Patronyme russe